IBM Personal System/2 – seria komputerów firmy IBM, wprowadzona na rynek w 1987 roku.
 PS/2 – port (interfejs) odpowiadający za komunikację komputera PC z klawiaturą i myszą.